White Cliffs of Dover kan henvise til

 Dovers hvide klipper, klipper ved Dover i Sygengland
 (There'll Be Bluebirds Over) The White Cliffs of Dover, en sang fra 2 verdenskrig
 The White Cliffs of Dover (film fra 1944), en amerikansk krigsfilm instrueret af Clarence Brown